Sam Rayburn (1881-1961), politico statunitense
Gene Rayburn (1917-1999), personaggio televisivo statunitense
Rayburn, Pennsylvania
Bacino Sam Rayburn, lago artificiale presso Beaumont.